Termenul „Casius” se poate referi la:

Casius (martir), a trăit în secolul III, el este patronul protector al orașului Bonn

Familia romană Casius
Gaius Cassius Longinus - un senator roman, conducătorul instigatorilor complotului pentru uciderea lui Iulius Cezar
Quintus Cassius Longinus (fratele sau vărul lui Gaius Cassius Longinus) - un guvernator al lui Cezar în Hispania

 Cassius Clay, numele la naștere a boxerului american Muhammad Ali,
Cassius Marcellus Clay (1810–1903), politician nord american

Vezi și
Casius (trupă), o formație franceză de muzicieni
Mănăstirea Casius din Bonn